National Marine Electronics Association
 NMEA 0183 – protokół komunikacji dla urządzeń morskich
 NMEA 2000 – protokół komunikacji dla urządzeń morskich